Рай-Александровка — название населённых пунктов на Украине:

 Рай-Александровка — село в Славянском районе Донецкой области.
 Рай-Александровка — село в Попаснянском районе Луганской области.